Szabó József
 Szabó József (1742–1801) pap, gabonanemesítő
 Szabó József (1789–1885) tanár, nyelvész
 Szabó József (1803–1874) orvos, botanikus
 Szabó József (1805–1872) orvos 
 Szabó József (1805–1884) katolikus püspök, esztergomi érseki helynök,
 Szabó József (1814–1875) színész, rendező, színigazgató 
 Szabó József (1822–1894) geológus, az MTA tagja
 Szabó József (1817–1900-as évek) magyar és amerikai szabadságharcos
 Szabó József (1824–1893) honvédőrnagy, altábornagy, a Ludovika Akadémia parancsnoka
 Szabó József (1859–1941) jogász, ítélőtáblai bíró
 Szabó József (1874–1937) orvos, szájsebész, egyetemi tanár
 Szabó József (1882–1929) orvos, ideg- és elmegyógyász, egyetemi tanár
 Szabó József (1887–?) a nyugat-magyarországi felkelés egyik parancsnoka
 Szabó József (1896–1973) válogatott labdarúgó
 Szabó József (1898–1984) politikus, országgyűlési képviselő
 Szabó József (1902-1986) evangélikus  püspök, irodalmár, Madách-kutató
 Szabó József (1909–1992) alkotmányjogász
 Szabó József (1911–1995) biológiai szakíró
 Szabó József (1925–1965) dzsesszzongorista
 Szabó József (1926) tekéző, edző
 Szabó József (1926) hajómodellező
 Szabó József (1928–2019) romániai magyar rendező
 Szabó József (1929) katona, műrepülő
 Szabó József (1938) matematikus
 Szabó József (1940) szovjet válogatott labdarúgó, edző
 Szabó József (1945) atomerőművi mérnök, igazgató, politikus, MSZP-s országgyűlési képviselő
 Szabó József (1948) labdarúgó, kapus (DMVSC), játékvezető
 Szabó József (1954) az MDF alelnöke
 Szabó József (1954) agrármérnök, mezőgazdasági szakíró
 Szabó József (1955–1990) újságíró
 Szabó József (1956) a Videoton labdarúgója, edző
 Szabó József (1956) labdarúgó-játékvezető
 Szabó József (1958) autóversenyző
 Szabó József (1958) labdarúgó (Dunaújváros)
 Szabó József (1969) úszó

hasonló nevűek
 Szabó József Elemér (1857–1929) színész, énekes
 B. Szabó József (1870–1917) színész, énekes
 Barla Szabó József (1841–1889) református lelkész, országgyűlési képviselő
  Barla Szabó József (1883–1960) orvos, országgyűlési képviselő
 S. Szabó József (1862–1944) költő, debreceni református tanár
 Győri Szabó József (1929–2011) magyar nótaénekes
 P. Szabó József (1931) újságíró, rádiós-televíziós szerkesztő

Jegyzetek